Le bâtiment du Tribunal municipal à Valjevo (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) se trouve à Valjevo, dans le district de Kolubara en Serbie. Il est inscrit sur la liste des monuments culturels protégés de la République de Serbie (identifiant SK 878).

Présentation 

Le bâtiment, situé 50 rue Karađorđeva, a été construit en 1906 sur des plans de l'architecte Jovan Ilkić, qui est aussi l'auteur du Tribunal de district, situé au 48 de la même rue ; les deux bâtiments forment un ensemble et ils étaient autrefois reliés par une clôture en fer forgé. Le bâtiment, de forme allongée, dispose d'une seule façade donnant sur la rue avec deux ailes se répartissant autour d'une avancée centrale.

Notes et références

Article connexe 
 Monuments culturels du district de Kolubara

Monument culturel protégé en Serbie
Valjevo
Valjevo